Whistler Blackcomb – stazione sciistica canadese
 Blackcomb – nome in codice iniziale per il sistema operativo Windows 7